Radial puede referirse a:
 en geometría, adjetivo relativo al radio.
 Arteria radial, una arteria del antebrazo.
 Simetría radial o axial, en geometría, la simetría alrededor de un eje.
 Simetría radial, en biología, simetría que presentan varios seres vivos.
 Esmeril angular, una herramienta usada para cortar, esmerilar y para pulir.
 La Radial, una localidad uruguaya